«Старий Новий рік» — радянська комедія 1980 року.
 «Старий Новий рік» ( — «Переддень Нового року») — американська комедія 2011 року.

Див. також 
 Старий Новий рік